Tenisowy turniej WTA Regions Morgan Keegan Championships and the Cellular South Cup 2007 odbył się w dniach 17 lutego - 25 lutego w amerykańskim Memphis na kortach twardych. Pula nagród wyniosła 175 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

2007 w tenisie ziemnym
2007